Нижняя Паннония может означать:

 Нижняя Паннония (римская провинция) — римская провинция, в II и III веке.
 Славянские нижнепаннонские княжества, в IX веке:
 Нижнепаннонское княжество Прибины и Коцеля (Блатенское княжество).
 Нижнепаннонское княжество Людевита и Браслава (Посавское княжество).

См. также 
 Паннония (значения)